Пырлица () — село в Фалештском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
Ротару Всеволод в 1859 году основал Пырлицу. Во владельческой деревне Перлица при речке Реуцел (правый приток Реута) было 96 дворов и одна православная церковь. Население составляло 734 человека, в том числе 368 мужчин и 366 женщин.

География 
Село расположено на высоте 138 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Пырлица проживает 3392 человека (1656 мужчин, 1736 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Фалештского района